Шелковий Петро Іванович (1890—1967) — директор Ворошиловградського патронно-верстатобудівного заводу № 60, почесний громадянин міста Луганська. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Шелковий Сергій Костянтинович (* 1947) — український і радянський російськомовний та україномовний поет.

Див. також 
 Шовковий